Homoplectra är ett släkte av nattsländor. Homoplectra ingår i familjen ryssjenattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ryssjenattsländor
Homoplectra